«Touch Me» puede referirse a:

Música

Canciones 
 "Touch Me" (1968), canción de The Doors.
 "Touch Me" (1970), canción de Yoko Ono.

Otros 
 "Touch Me" (1997), película protagonizada por Amanda Peet.

Véase también 
 Touch _ Me, .